Rutsker (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Rutsker (plaats), een plaats op het Deense eiland Bornholm
 Ruts Kirke, de kerk van Rutsker